Новорождественская волость (Ново-Рождественская волость) — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Новорождественская волость (Михайловский уезд) — в составе Рязанской губернии
 Ново-Рождественская волость (Томский уезд) — в составе Томской губернии